Голышева — топоним и антропоним, женская форма фамилии .

 Носительницы фамилии 
 Голышева, Анна Викторовна (род. 1987) — киргизская волейболистка.
 Голышева, Елена Михайловна (1906—1984) — советский переводчик. Топонимы 
 Латвия 
 Голышева — село в Карсавском крае, административный центр Голышевской волости.

 Россия 
 Голышева — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.
 Голышева — деревня в Туринском районе Свердловской области.
 Голышева Новинка — деревня в составе Новинского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелия.

 См. также